Суперкубок Англии по футболу 1952 () — 30-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются победители Первого дивизиона и обладатели Кубка Англии предыдущего сезона. В матче приняли участие клубы «Манчестер Юнайтед» (чемпион Первого дивизиона сезона 1951/52) и «Ньюкасл Юнайтед» (обладатель Кубка Англии 1952 года). Игра состоялась 24 сентября 1952 года на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. После перерыва с минимальным счётом 1:0 вёл «Ньюкасл», но в итоге победу одержал «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:2. Авторами голов стали Джек Роули (сделал «дубль»), Роджер Берн и Джон Дауни за «Манчестер Юнайтед» и Кибл (сделал «дубль») за «Ньюкасл».

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчёт на сайте MUFCInfo.com 
 Отчёт на сайте 11v11.com 

1952
Суперкубок Англии 1952
Суперкубок Англии 1952
Суперкубок Англии
События 24 сентября
Сентябрь 1952 года
Спорт в Великобритании в 1952 году
Спортивные соревнования в Манчестере